Boris Akunin – scrittore russo
 Akunin – film del 2010 diretto da Lee Sang-il